San Miguel County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 San Miguel County (Colorado)
 San Miguel County (New Mexico)